Il singolare del torneo di tennis Knoll Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Kirsten Flipkens che ha battuto in finale Myrtille Georges 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Kirsten Flipkens (Campionessa)
 Kristína Kučová (secondo turno)
 Catalina Castaño (secondo turno)
 Maryna Zanevs'ka (secondo turno)

 Aleksandrina Najdenova (primo turno)
 Cristina Dinu (primo turno)
 Anastasia Grymalska (quarti di finale)
 Tadeja Majerič (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Knoll Open 2012